A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) - Hospital sob intervenção da Prefeitura de Sobral desde 29 de setembro de 2022 - foi idealizada por Dom José Tupinambá da Frota, primeiro bispo da diocese de Sobral, e sempre teve como missão a assistência aos mais pobres. Hospital filantrópico de referência para toda a zona noroeste do estado do Ceará, a Santa Casa atende a uma população de aproximadamente 1,8 milhão de pessoas, oriunda de 55 municípios.

Com quase 98 anos, o hospital tem evoluído em suas instalações e na qualidade da assistência. Desde 2007, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral tornou-se também um Hospital de Ensino, certificado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, passando a contar com o Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE), contribuindo  para a formação de mais de 10 profissões da saúde e oferecendo nove Programas de Residência Médica e três Programas de Residência Multiprofissional, em parceria com instituições de ensino superior (UFC, UVA, UNINTA e FLF).

A Santa Casa realiza atendimentos clínico-cirúrgicos básicos, partos de alto risco e também procedimentos que necessitam de alta densidade tecnológica, como neurocirurgia, neurorradiologia intervencionista, oncologia, cirurgia e hemodinâmica cardiovascular, terapia intensiva, terapia renal substitutiva e transplante de córneas. 

O hospital possui 355 leitos e faz uma média anual de 22 mil internações.  

A Santa Casa está sob intervenção da Prefeitura de Sobral, desde o dia 29 de setembro de 2022 (gestão do prefeito Ivo Gomes), tendo na direção-geral  Regina Célia Carvalho, ex-secretária da Saúde do município de Sobral.

História da fundação 

A História da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) inicia treze anos antes de sua inauguração, quando no dia 25 de agosto de 1912 acontece a solenidade de benção da pedra fundamental, realizada por Dom José Tupinambá da Frota. No fim de 1918, o prédio já se encontrava quase pronto, esperando apenas por Irmãs Religiosas para dirigirem internamente o Hospital. Em 8 de dezembro de 1923 foi fundada a Associação Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. No dia 31 de janeiro de 1925, chegaram de fato as Irmãs Filhas de Sant'Ana com o objetivo de administrar o Hospital. No dia 24 de maio de 1925, festa de Nossa Senhora Auxiliadora, ocorreu a solenidade de inauguração da Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral 
O Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral é formado pelo Hospital Santa Casa, Hospital do Coração Padre José Linhares, Clínica Dom Odelir, Abrigo Sagrado Coração de Jesus e Visconde Hotel e Restaurante. Atualmente, o Hospital Santa Casa e a Clínica Dom Odelir estão sob intervenção da Prefeitura de Sobral, sendo as demais unidades do complexo administradas pela Diocese de Sobral.

Clínica Dom Odelir 

Extensão da Unidade de Terapia Renal Substitutiva da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a Clínica Dom Odelir foi inaugurada no dia 17 de junho de 2011 como “Centro de Nefrologia Sobralense”, com objetivo de possibilitar acesso ao tratamento para mais pessoas da região norte do Estado.

A Clínica Dom Odelir tem capacidade para atender mais de 100 pacientes por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), convênios e particulares. A unidade conta com o suporte de atendimento da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, como Emergência e internação, atuando nas áreas de prevenção de doença renal, diagnóstico precoce e tratamento.

Ligações externas
Página da Santa Casa de Sobral

Hospitais do Ceará
Sobral (Ceará)
Sobral